Siemens M65 — мобільний телефон фірми Siemens 2004 року. Водо-, пило- та ударостійкий.

Опис 
Основною особливістю телефону є захищений корпус. Також пристрій має два світлодіоди, що прийшли з Siemens M55, але за захисними вставками корпусу їх було погано видно. У наступній моделі з індексом «М» Siemens M75 було усунуто більшість недоліків M65, а також створено універсальніший дизайн.

Телефон стандартно випускали в двох кольорах — сіро-помаранчевому (класичний) і чорно-білий. Сірим (чорним) був корпус, а помаранчевими (білими) — прокладки між стиками корпусу, замок задньої кришки, кільце об'єктива камери і гумові заглушки: заглушка гнізда зарядного пристрою і поєднана заглушка для антени і камери. Один кінець цієї заглушки вставлявся в отвір антени, а другий надягався на об'єктив камери. У цьому випадку кільце об'єктива необхідно було знімати.

2005 року компанія Siemens випустила телефон у ще одному варіанті забарвлення — червоний з блакитним підсвічуванням. Телефон дістав назву Rescue Edition і призначався для працівників служб порятунку.

Характеристики

Примітки

Посилання 
 Повний опис і огляд пристрою на сайті mobile-review.com 
 

Стільникові телефони Siemens
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем